Schwaab it ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schwab

Namensträger 
 Daniel Schwaab (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Jean Christophe Schwaab (* 1979), Schweizer Politiker (SP)
 Judith Schwaab (* 1960), deutsche Übersetzerin
 Kathi Schwaab (* 1972), deutsche Biathletin
 Markus-Oliver Schwaab (* 1964), Schweizer Ökonom

Siehe auch 
 Schwab

Familienname